Августа Саксен-Гота-Альтенбурзька (1719—1772) — донька герцога Саксен-Гота-Альтенбургу Фрідріха II та принцеси Ангальт-Цербстської Магдалени Августи, дружина принца Уельського Фредеріка.
 Августа Саксен-Гота-Альтенбурзька (1752—1805) — донька принца Саксен-Гота-Альтенбурзького Йоганна Августа та графині Ройсс-Шляйцької Луїзи, дружина князя Шварцбург-Рудольштадту Фрідріха Карла.